The Essential Bob Dylan – kompilacja utworów Boba Dylana zawarta na dwóch płytach i wydana w 2000 roku przez Columbia Records jako część serii The Essential. Wydanie rozpoczyna się piosenką „Blowin’ in the Wind” (album The Freewheelin’ Bob Dylan) z 1963 roku, a kończy „Things Have Changed” z roku 1999 (piosenka z filmu Wonder Boys, która zdobyła Oscara).

Kompilacja The Essential Bob Dylan jest pierwszą z serii. Jest ona jednocześnie jedną z najlepiej sprzedających się pozycji w katalogu Dylana, która osiągnęła pozycję 67. w USA, natomiast w Wielkiej Brytanii dotarła do 9 miejsca.

Lista utworów

Pierwsza płyta

Druga płyta

Trzecia płyta (The Essential Bob Dylan – Limited Edition 3.0, paź. 2009)

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Boba Dylana
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Columbia Records